ALB heeft verschillende betekenissen:

 de ISO 3166 landcode voor Albanië
 Een antiblokkeersysteem van Honda motorfietsen, zie MC-ALB